Герхард I — граф Меца и Шатенуа с 1047, герцог Верхней Лотарингии с 1048.
 Герхард I — граф Равенсберга с 1346 года и Берга с 1348 года (как соправитель жены).
 Герхард I — граф Вассенберг (под именем Герхард III) с 1083 года, граф Гелдерна с 1096 года.
 Герхард I Фламенс (ок. 1000 — после 1053) — граф Вассерберга, родоначальник Гельдернского графского дома.
 Герхард I фон Ольденбург-Вильдесхаузен — епископ Оснабрюка (1190—1216) и архиепископ Гамбурга-Бремена (1210—1219).